Siatkówka na igrzyskach afrykańskich zadebiutowała w 1965 roku w  Brazzaville.

Siatkówka halowa

Mężczyźni

Wyniki

Tabela medalowa

Kobiety

Wyniki

Medal table

Siatkówka plażowa

Mężczyźni

Kobiety

Linki zewnętrzne 
 mężczyźni (todor66.com)
 kobiety (todor66.com)